G2A steht für:
 G2A (auch GPR132), G-Protein-gekoppelter Rezeptor 132
 LNWR Klasse G2A, Dampflokomotiven der Antriebsart D der London and North Western Railway
 G2A.com, ein digitaler Marktplatz, der sich auf die Bereitstellung einer Plattform zum Vertrieb von Computerspiel Produkten spezialisiert hat
 phasenmodulierte Morsetelegrafie mit Hilfsträger, siehe Modulationsart #Häufig genutzte Modulationsarten

G2a steht für:
 G2a, Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe G (mtDNA)
 G2a, Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe G (Y-DNA)
 G2a, Nebenpyramide der Chephren-Pyramide, siehe Chephren-Pyramide #Der Pyramidenbezirk
 G2a, Geschwindigkeitssignal für Oberleitungsbusse (Beginn der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h), siehe Oberleitungsbus #Signalisierung

G-2A steht für:
 Soko Galeb G-2A, jugoslawischer Militär-Jet

Siehe auch:
 G2